
Termin -{AAR}- ima više značenja.

 Genetički kod za lizin
 AAR korporacija, američka kompanija za avijaciono inžinjerstvo